Příjmení Jeter nosí více různých osobností:

 Carmelita Jeterová (* 1979) – americký sportovkyně, atletka-sprinterka
 Derek Jeter (* 1974) – americký sportovec baseballista
 Michael Jeter (1952–2003) – americký herec

Externí odkazy